Ez a lista alapvetően olyan repülőtereket tartalmaz, amelyek szerepelnek a Wikidatában és ott nemzetközi repülőtérként vannak megjelölve, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban nemzetközi repülőterek, vagy hogy minden ilyen repülőtér szerepelne a listában.

Jegyzetek 

Légi közlekedéssel kapcsolatos listák